

Cinéma et télévision 
 Dirty Work est un film de Tom Walls (1934)
 Dirty Work est un film de télévision réalisé par Jerry Thorpe (1985)
 Dirty Work est un film de télévision réalisé par John McPherson et Jon Taylor (1992)
 Sale boulot (Dirty Work) est un film de Bob Saget (1998).
 Dirty Work est une série britannique (2000)

Musique
 Dirty Work est un album des Rolling Stones (1986).
 Dirty Work est un album du groupe All Time Low (2011).
 Dirty Work est une chanson du groupe Steely Dan (1972).